Justitieombudsmannen kan avse:
 Justitieombudsmannen (Sverige)
 Justitieombudsmannen (Finland)